Švýcarská hokejová liga – sezóna 2011/2012 byla 74. ročníkem této soutěže. Vítězem se stal tým ZSC Lions.

Základní část

Play off

Čtvrtfinále 
EV Zug – EHC Biel 4:1 na zápasy (3:1, 4:1, 5:4, 3:4, 5:2)
HC Davos – ZSC Lions 0:4 na zápasy (2:4, 1:6, 1:2, 0:1)
Fribourg-Gottéron – HC Lugano 4:2 na zápasy (2:3, 4:2, 2:4, 2:0, 6:2, 5:4)
Kloten Flyers – SC Bern 1:4 na zápasy (2:3, 3:6, 3:0, 1:4, 2:3)

Semifinále 
EV Zug – ZSC Lions 0:4 na zápasy (1:7, 1:2, 2:3, 1:5)
Fribourg-Gottéron – SC Bern 1:4 na zápasy (2:4, 2:3 SN, 1:6, 2:1 SN, 0:3)

Finále 
SC Bern – ZSC Lions 3:4 na zápasy (4:2, 1:2, 3:0, 2:0, 1:2, 3:6, 1:2)

Play out

1. kolo 
HC Servette Ženeva – Rapperswil-Jona Lakers 1:4 na zápasy (2:3, 3:5, 4:3, 1:2, 2:5)
SCL Tigers – HC Ambrì-Piotta 4:0 na zápasy (4:3, 3:1, 4:3, 4:1)

2. kolo 
HC Servette Ženeva – HC Ambrì-Piotta 4:0 na zápasy (6:3, 3:2 P, 4:0, 3:2)

Baráž 
HC Ambrì-Piotta (poslední z play out) – SC Langenthal (vítěz Nationalligy B) 4:1 na zápasy (3:1, 3:0, 1:3, 3:1, 3:0)

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky ligy 

Švýcarská liga ledního hokeje
Lední hokej v roce 2011
Lední hokej v roce 2012